Borbón hace referencia a varios artículos:

Aristocracia y realeza

 Señorío de Borbón (señores de Borbón -seigneurs o sires de Bourbon-), título nobiliario francés (950-1327)
 Ducado de Borbón (duques de Borbón -ducs de Bourbon-), título nobiliario francés (1327-1589)
 Condestable de Borbón, nombre de varios aristócratas franceses (1354-1523)
 Casa de Borbón, una de las principales casas reales europeas de la Edad Moderna y Contemporánea, que incluye a varias dinastías regias desde 1589 y muchas ramas legítimas y bastardas
 Cardenal Borbón, nombre de varios eclesiásticos pertenecientes a esa casa
 Damas de Borbón (Madame de Bourbon), señoras de Borbón o consortes de Borbón
 Borbones de la India

Topónimos

Isla Borbón o Pebble Island, en Islas Malvinas;
Borbón (Filipinas), municipio de la provincia de Cebú;
Borbonés o Bourbonnais, provincia histórica en Francia;
Borbón (Venezuela), caserío del Estado Bolívar;

Apellido

Personajes no relacionados con la Casa de Borbón

 Esteban de Borbón, clérigo del siglo XIII
 Miguel de Borbón, médico del siglo XVIII
 Pedro Borbón, deportista del siglo XX
 Pedro Borbón, Jr., deportista del siglo XX

Desambiguaciones de nombres vinculados a la Casa de Borbón

Alicia de Borbón
Amalia de Borbón
Antonio de Borbón
Alfonso de Borbón
Beatriz de Borbón
Blanca de Borbón
Bona de Borbón
Carlos de Borbón
Carlota de Borbón
Cristina de Borbón
Elena de Borbón
Enrique de Borbón
Eulalia de Borbón
Felipe de Borbón
Fernando de Borbón
Francisca de Borbón
Francisco de Borbón
Gabriel de Borbón
Gonzalo de Borbón
Isabel de Borbón
Jaime de Borbón
Javier de Borbón
Juan de Borbón (desambiguación)
Juana de Borbón
Leandro de Borbón
Leonor de Borbón
Luis de Borbón
Luisa de Borbón
Margarita de Borbón
María de Borbón
Pedro de Borbón
Sixto de Borbón
Sofía de Borbón
Susana de Borbón
Teresa de Borbón

Variedades animales

Braco de Borbón o Braco de Bourbonnais, raza de perros